Сезон 2013/2014 годов стал для ФК «Вильярреал» 90-м в его истории.

Чемпионат Испании 2013/14 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2013/2014

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

Ссылки 
 ФК «Вильярреал» в сезоне 2013/14 на сайте bdfutbol.com

2013/2014
Вильярреал